Bach é um nome próprio alemão (em português significa Ribeiro, Riacho, Arroio) que se tornou particularmente famoso devido a uma família de músicos que incluiu:

 Johann Sebastian Bach (1685–1750) — compositor barroco e organista, considerado um dos mais importantes de todos os tempos
 Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784) — compositor, organista, filho mais velho de Johann Sebastian Bach
 Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788) — compositor, cravista e organista, filho de Johann Sebastian Bach
 Johann Christian Bach (1735–1782) — compositor, filho de Johann Sebastian Bach
 Johann Ambrosius Bach (1645–1695) — violinista, pai de Johann Sebastian Bach
 Johann Christoph Bach (1642–1703) — compositor, primo co-irmão de Johann Ambrosius Bach

Bach também pode se referir a:

 Sebastian Bach (1968) — vocalista de hard rock e heavy metal, ex-integrante da banda Skid Row
 Edward Bach (1886–1936) — desenvolveu as essências florais de Bach para a cura emocional das pessoas
 Bach (Lot) —  comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lot
 Bach (Áustria) — município austríaco no distrito de Reutte, no estado do Tirol

Ver também

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos